

Эмине ( — «надежная», «верная») — турецкое женское имя, арабского происхождения, производное от мужского имени Эмин. Вариантом является Амина и Эммие.

Персоналии 
 Эмине — чувашская поэтесса.
 Эмине Севги Оздамар (род. 1946) — немецкая актриса, театральный режиссёр и писательница турецкого происхождения.
 Эмине Эрдоган (род. 1955) — жена президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Топонимы 
 Эмине — скалистый мыс на Черноморском побережье Болгарии.
 Эмине-Баир-Хосар — карстовая пещера вертикального типа в Крыму.

Примечания